La Primera División 2018-2019 è stata la 30ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata il 14 settembre 2018 e si è conclusa il 27 aprile 2019, prolungandosi fino al 22 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
 Barcellona campione di Spagna 2018-2019.
  Barcellona ed ElPozo Murcia qualificati alla UEFA Futsal Champions League 2019-2020.
 UMA Antequera e Segovia retrocessi in Segunda División 2019-20.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra il 10 maggio e il 22 giugno 2019. Il regolamento prevede che i quarti di finale e le semifinali si giochino al meglio delle tre gare mentre la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Gara 5

Supercoppa di Spagna 
La 29ª edizione della competizione ha opposto l', vincitore del campionato, al , detentore della Coppa di Spagna. Il trofeo è stato assegnato tramite una gara unica disputata sul campo neutro di Ciudad Real.

Note

Voci correlate 
Copa de España 2018-2019 (calcio a 5)
Coppa del Re 2018-2019 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2018
Calcio a 5 nel 2019